Dellums ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Dellums (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Piper Dellums, US-amerikanische Schriftstellerin
 Ron Dellums (1935–2018), US-amerikanischer Politiker

en:Dellums